

Tablica

Bilješke 
NK Radnik Karlovac je kažnjen oduzimanjem 3 boda
NK Mrežnica Zvečaj je kažnjena oduzimanjem 3 boda
NK Mladost Zagorje Ogulinsko je kažnjena oduzimanjem 3 boda
NK Saborsko je kažnjeno oduzimanjem 4 boda

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 
 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 304

1997-98
karlovačka-1